Сезона 2019/20. је 73. сезона у историји Партизана и 14 сезона од оснивања Суперлиге Србије.

Менаџмент клуба

Менаџмент клуба

Управни одбор

Надзорни одбор

Стручни кадар

Стручни штаб

Медицински тим

Помоћно особље

Промене на позицијама у току године

Играчи

Тренутни састав 
Од 18. септембра 2019.

Под уговором али ван првог тима 

 За најновије промене у играчком кадру погледатиː Списак трансфера у летњем прелазном року 2019.

Повучени бројеви 
 – Саша Илић
Након завршетка играчке каријере дугогодишњег капитена тима Партизана, руководство клуба је 2019. године донело одлуку да се број 22 повуче из даље употребе.

Информације о играчком кадру

Трансфери 
Као први потпис у екипи Партизана најављен је нови уговор Бојана Остојића, стрелца победоносног гола у Финалу Купа Србије. Са позајмице се вратио нападач Огњен Ожеговић, који је у протеклом периоду наступао за Арсенал из Туле. Клуб су још раније напустили репрезентативац Буркине Фасо Драман Салу, који је раскинуо уговор, као и кадет Лука Цветићанин, који је након одлуке арбитражне комисије прешао у екипу Вождовца. У клуб се, поред Ожеговића, вратило још неколико фудбалера којима су истекли споразуми о уступању, рачунајући и неке од младих фудбалера који су наступали у екипи Телеоптика. Тренер Саво Милошевић добио је већу слободу у одлучивању о потенцијалним појачањима, док је неформални ангажман поверен бившем спортском директору, Ивици Илиеву, односно скауту Дејану Русмиру. Као мете прелазног рока најављени су фудбалери у офанзивном делу терена, који би у протоколу заузели место за играче са страним пасошем. Истовремено је потписан професионални уговор са нападачем пионирске селекције, Вањом Влаховићем, који је тако оцењен као један од најпреспективнијих играча у млађим категоријама. На почетку прелазног рока, Партизан се нашао у групи клубова којима је уведена забрана регистрације играча.

Резултати

Квалификације за Лигу Европе

Група Л 

Партизан је на жребу 30. августа 2019. из трећег шешира бити сврстан у групу Л заједно са Манчестер јунајтедом, Астаном и АЗ Алкмаром.

Суперлига Србије 

Легенда:

Куп Србије

Пријатељски мечеви

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт ФК Партизан

2019/20
Партизан